Qinnguata Tasia bezeichnet:
 Qinnguata Tasia (See, Maniitsoq), See im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qinnguata Tasia (See, Nuuk), See im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qinnguata Tasia (See, Qasigiannguit), See im Distrikt Qasigiannguit, Grönland